Scottish Open 2001 steht für:

 Scottish Open 2001 (Badminton)
 Scottish Open 2001 (Snooker)
 Scottish Open 2001 (Squash)